The Amazing Race (maintenant nommé The Amazing Race 1), est la première saison de la téléréalité The Amazing Race. Elle a eu sa première le  et sa dernière le  sur la télévision américaine.

Les avocats et meilleurs amis Rob Frisbee et Brennan Swain sont les gagnants de cette course.

La saison complète est sortie en DVD le . Kevin & Drew, Lenny & Karyn, Rob & Brennan, et Joe & Bill ont fait des commentaires spécialement pour le DVD.

Production

Tournage et développement 

La première saison de The Amazing Race a voyagé plus de  kilomètres en 39 jours, sur 4 continents et 9 pays différents. Le tournage a connu plusieurs retards en cours de route, comme une grève à l'aéroport de Rome et une tempête de sable en Tunisie, forçant les équipes à commencer la  à Gabès au lieu du Pit Stop prévu dans le désert du Sahara.

D'autres aspects du tournage étaient uniques à la première saison de la série. L'hôte Phil Keoghan donnait les indices aux équipes au début de certaines étapes et, au lieu de ceux au Pit Stop, les équipes étaient accueillies par des locaux. 

Pendant la , Paul et Amie se sont perdus dans le désert du Sahara. Après avoir essayé plusieurs routes, tout en ayant leur voiture enlisée dans un fossé, avec Amie vomissant, ils ont trouvé le Pit Stop par hasard, sans savoir qu'ils ont sauté de Roadblock et le dernier Route Marker.

La saison était planifiée pour que les trois équipes finalistes atteignent la ligne d'arrivée. Cependant, Joe et Bill étaient tellement en arrière qu'ils ont été incapables de rattraper et n'ont donc pas pu finir la course.

Casting 

Onze équipes de deux ont participé à cette première saison de The Amazing Race, allant de meilleurs amis à couples, en passant par un duo mère et fille. Kevin & Drew ont fait une apparition le de la saison 8, donnant des indices d'un stand à hot dog à New York. Ils ont aussi eut la chance, avec Joe & Bill, de revenir et participer à la saison 11, le All-Star.

À noter que Margaretta Groark est décédée le , après un long combat contre le cancer, ainsi que Nancy Hoyt, décédée le , après un long combat contre la maladie de Charcot.

Cotes d'écoute 

La première saison n'était pas particulièrement un succès puisque sa première a été diffusée rien qu'un semaine avant les attentats du 11 septembre 2001. Après le 9/11, l'intérêt pour le voyage à l'étranger a chuté, ce qui n'a pas aidé l'émission. Aussi, très peu de publicité a été faite pour la saison. L'émission a juste assez bien fait pour recevoir une deuxième saison.

Résultats 

Les équipes suivantes ont participé à cette édition de The Amazing Race, avec leur relation au temps du tournage. Les pays affichés sous forme de drapeau sous les différentes étapes sont ceux dans lequel était le Pit Stop de cette étape. À noter que ce tableau ne reflète pas nécessairement tout le contenu diffusé à la télévision en raison de l'inclusion ou de l'exclusion de certaines données. Le classement est énuméré en ordre d'arrivée :

Un résultat en  signifie que cette équipe a été éliminée.
Un résultat en  signifie que cette équipe est arrivée dernière à une étape non éliminatoire.
Un  signifie que cette équipe a gagné le Fast Forward.

Notes
Dans l'étape 1, il y avait un Roadblock non diffusé qui a été en partie montré sur le DVD. Ce Roadblock n'est pas comptabilisé dans la liste des Roadblock faits.
À la première étape, Dave & Margaretta sont d'abord arrivés au Pit Stop , mais au début de l'étape 2, ils sont partis en  après Paul & Amie puisqu'ils ont été pénalisés de ne pas avoir complété correctement le Roadblock dans l'épisode précédent. 
À la deuxième étape, Dave & Margaretta sont d'abord arrivés au Pit Stop , mais on leur a imposé une pénalité d'une heure pour ne pas avoir complété correctement le Roadblock, 2 équipes (Paul & Amie et Nancy & Emily) se sont enregistrés au Pit Stop pendant qu'ils attendaient que leur pénalité s'écoule, les chutant en . Ce Roadblock n'est pas montré dans la compilation, puisque ni Dave, ni Margaretta ne l'ont complétés proprement. 
À la quatrième étape, Paul & Amie sont d'abord arrivés au Pit Stop , on leur a donné du temps de surplus du fait d'une difficulté de production, ce qui les ont poussés en . 
À la sixième étape, Frank & Margarita et Joe & Bill sont d'abord arrivés  et  respectivement mais ont mal lu l'indice et ont leur a imposé à chacun une pénalité de 30 minutes. Cette pénalité n'a pas affecté leurs positions. 
À la sixième étape, Lenny & Karyn ont été donnés du temps pour des difficultés de production. Ceni n'a pas affecté leur position. 
À la neuvième étape, Nancy & Emily sont d'abord arrivées , mais n'ont pas fait le détour et une pénalité de 24 heures leur a été donnée. Joe & Bill se sont enregistrés au Pit Stop pendant ce temps là, les chutant à la dernière place et les éliminant. 
Joe & Bill n'ont pas été capable de finir l'étape 13 après que toutes les équipes se sont enregistrés. Une fois atteint l'Alaska, ils ont reçu un indice leur disant que la course est fini et que les gagnants sont Rob & Brennan.

Résumé de la course

Étape 1 (États-Unis → Afrique du Sud → Zambie) 

 New York, État de New York, États-Unis  (Central Park – Fontaine Bethesda) (Ligne de départ)
  New York (Aéroport international John-F.-Kennedy) à Johannesburg, Afrique du Sud  (Aéroport international OR Tambo)
 Johannesburg (Aéroport Lanséria)
  Johannesburg (Aéroport de Johannesbourg-Lanséria) à Livingstone, Zambie  (Aéroport de Livingstone)
 Livingstone (Chutes Victoria) 
 Livingstone (Chutes Victoria - Marmite en ébullition) 
 Livingstone (Gorge Batoka) 
 Village Songwe  

L'équipe voulant prendre le Fast Forward devaient descendre une pente raide près de la marmite en ébullition des Chutes Victoria sur le Zambèze.
Le Detour était un choix entre Air et Terre. Dans Air, les équipes devaient prendre une tyrolienne pour traverser la gorge et se faire balancer sur une balancoir de  de hauteur. Dans Terre, les équipes devaient  faire une longue randonnée en bas de la montagne. Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisi devaient cuire un œuf d'autruche, et les deux membres de l'équipe devaient le manger. (Ce Roadblock n'a pas été diffusé à la télé mais a été montré en partie sur le DVD.)

Étape 2 (Zambie → France) 

Village Songwe (Musée Songwe) 
Zambèze 
Village Mukini
 Johannesburg (Aéroport international OR Tambo) à Paris, France  (Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle)
Paris (Tour Eiffel) 
Paris (Arc de triomphe de l'Étoile) 

Un des coéquipiers de l'équipe allant pour le Fast Forward devait faire du rafting dans les rapides du Zambèze avec Bundu Adventures. Il devait alors trouver l'indice. Le Detour de cette étape était un choix entre Proche et Loin.Dans Proche, les équipes devaient aller au parc national Mosi-oa-Tunya et photographier trois animaux difficiles à trouver d'une liste. Dans Loin, les équipes devaient aller au Parc national Chobe au Botswana  et photographier un seul éléphant. Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisi devaient aller au deuxième étage de la tour Eiffel et utiliser un télescope à 10 francs pour localiser le Pit Stop se trouvant à l'arc de triomphe, indiqué par un drapeau jaune et blanc sur le dessus.

Tâche supplémentaire
Au village Mukini, les équipes devaient prendre part à une cérémonie de bienvenue comprenant rencontre avec le chef (qui leur crachera dessus) et participation à une danse tribal. Les devaient alors donner les photographies qu'elles ont prise pendant le Detour au chef, en échange d'une tour Eiffel miniature comme seul indice.

Étape 3 (France) 

Paris (Roue de Paris) 
Paris (Mariage Frères)  
Paris (Hôtel de ville de Paris) 
Paris (Place du Châtelet)
 Paris (Gare de Lyon) à Avignon (Gare d'Avignon Centre) ou Marseille (Gare de Marseille Saint-Charles)
Les Baux-de-Provence (Château des Baux) 

Le Detour était un choix entre Dure Ascension et Marche Facile. Dans Dure Ascension, les équipes devaient se rendre à Notre Dame de Paris et grimper les 297 marches de la cathédrale et faire sonner la cloche de Quasimodo. Dans Marche Facile, les équipes devaient trouver le Panthéon et la statue d'un chat près du pendule de Foucault. La seule attrape était qu'il y avait deux pendules de Foucault à deux différents endroits. L'autre était situé au musée des arts et métiers, et n'avait pas de statue de chat à côté. L'équipe allant pour le Fast Forward devaient trouver un magasin de thé nommé Mariage Frères et demander une sorte de thé précis. Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisi devaient marcher à travers les égouts de Paris pour se rendre à la Place du Châtelet, à deux pâtés de maisons.

Tâche supplémentaire
À l'hôtel de ville de Paris, les équipes devaient trouver un homme habillé en bleu se tenant en face du bâtiment.

Étape 4 (France → Tunisie) 

 Marseille (Grand port maritime de Marseille) à Tunis, Tunisie  (La Goulette)
Tunis (Bab El Bhar)  
Sidi Bou Saïd 
El Djem (Colisée de Thysdrus)  

Le Detour de cette étape était un choix entre Brassage Complet du Corps et Massage Complet du Corps. Dans Brassage Complet du Corps, les équipes devaient trouver un marchand de thé au marché de Bab El Bhar en utilisant qu'une photo comme référence. Dans Massage Complet du Corps, les équipes devaient, avec l'aide d'une carte, trouver un centre de massage et se faire faire un massage pendant vingt minutes. L'équipe allant pour le Fast Forward devaient le pêcher au port de Sidi Bou Saïd à bord d'un 'Kinsa'. Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisi devaient allumer une torche et trouver la fosse de la mort dans l'amphithéatre. Ils devaient alors prendre une épée qui pendait au-dessus de la fosse et l'apporter au Pit Stop.

Tâches supplémentaires
Au début de l'étape, les équipes ont reçu un drapeau et devaient prendre le bateau de Marseille au pays représenté sur drapeau. Elles ont aussi reçu une photo d'un homme qu'elles devaient trouver une fois arrivé à leur destination.
Après le Detour, les équipes ont reçu un briquet sur lequel était imprimé une image du Colisée de Thysdrus à El Djem avec les mots "Allez ici".

Étape 5 (Tunisie) 

Tataouine (Monument du globe)  
Sahara 
Sahara (Où le compas indiquait)
Sahara (Ksar Ghilane) 

Le Detour de cette étape était un choix entre Déroutant et Écouter. Dans Déroutant, les équipes devaient résoudre un jeu de dés tunisien au Ksar Ouled Soltane. Dans Écouter, les équipes devaient trouver Ksar Hadada, qui a été utilisé comme décor pour un des films de Star Wars. Elles ont alors reçu un talkie-walkie, et devaient retrouver l'autre talkie-walkie, caché quelque part dans le dédale de pièces. L'équipe voulant prendre le Fast Forward devait utiliser une carte qui avait une flèche qui pointait sur un lieu. Ce lieu était une grotte, et les équipes devaient prendre une photo de quelque chose à l'intérieur.
Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisis devaient monter à chameau à travers le désert du Sahara, alors que l'autre membre d'équipe devait marcher à côté. Ils devaient utiliser un compas pour naviguer à travers un certain nombre de directions pour trouver un Route Marker au beau milieu du désert du Sahara.

Tâche supplémentaire
Au début de l'étape, on a fourni aux équipes une photo du monument du globe et trouver Tataouine.

Étape 6 (Tunisie → Italie) 

Gabès à Tunis (Hôtel Palace)
 Tunis (Aéroport international de Tunis-Carthage) à Rome, Italie  (Aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino)
Rome (Colisée) 
Rome (Villa du prieuré de Malte) 
 Rome (Gare de Roma Termini) à Modène (Gare)
Modène (Castelfranco Emilia)
Modène (Usine d'automobiles Pagani)
Sant'Agata Bolognese (Place de l'hôtel de ville) 

Pendant le Pit Stop, les équipes sont allées du Sahara à Gabès pour commencer l'étape en raison d'une prévision de tempête de sable.

Le Detour de cette étape était un choix entre Pied et Sabot. Dans Pied, les équipes devaient trouver une grande statue d'un pied. Elle était connue, et la photo fourni aux équipes contenait la statue entière. Dans Sabot, l'on a fourni aux équipes une photo contenant une partied'une statue mal connue. La statue était un cheval, mais l'image contenait seulement un sabot. Par contre, si les équipes complétaient cette tâche au lieu de l'autre, elles auraient moins de difficultés à trouver un taxi. L'équipe voulant prendre le Fast Forward devaient trouver "la clé que vous pouvez voir les bras de St. Pierre". Dans le Roadblock de cette étape, les coéquipiers choisi devaient se conduire une petite voiture italienne jusqu'à la place de l'hôtel de ville de Sant'Agata Bolognese, le Pit Stop de cette étape, en utilisant une carte entièrement écrite en italien. Les autres membres d'équipes pouvaient, en même temps, être reconduit au village en voiture de course.

Tâche supplémentaire
À l'hôtel Palace à Tunis, on a donné une photo du Colisée aux équipes avec un endroit près de celui-ci entouré.

Étape 7 (Italie → Inde)

Étape 8 (Inde)

Étape 9 (Inde → Thaïlande)

Étape 10 (Thaïlande)

Étape 11 (Thaïlande → Chine)

Étape 12 (Chine → États-Unis)

Étape 13 (États-Unis)

Notes et références 

The Amazing Race (États-Unis)